Die Euroleague Women (offiziell FIBA EuroLeague Women) ist die höchste europäische Basketball-Profiliga für Frauen.

Im Gegensatz zur Euroleague für Männer ist der Wettbewerb komplett von der FIBA Europa organisiert.

Spielmodus

Seit 2004/05 
Die 21 teilnehmenden Vereine werden in drei Gruppen mit jeweils sieben Teams unterteilt. Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden, jeweils zuhause und auswärts. Die besten fünf jeder Gruppe und der bestplatzierte Tabellensechste qualifizieren sich für die Achtelfinal-Playoffs. Die Zusammenstellung der Begegnungen im Achtelfinale orientiert sich am Tabellenstand der Vorrunde. Es findet jeweils eine Heim- und eine Auswärtspartie statt. Die Gewinner des Achtelfinales qualifizieren sich für das Viertelfinale und dessen Gewinner wiederum für das Final-Four-Turnier, welches von einem der qualifizierten Clubs ausgerichtet wird.

Bisherige Euroleague-Gewinner 

* steht vor der Punktzahl des Heim-Teams.

Weblinks 
FIBA Europe
Geschichte der EuroLeague

Basketballliga
Frauenbasketballwettbewerb
FIBA Europa